Miejscowości w USA:
 Arapahoe – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Furnas
 Arapahoe – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pamlico
 Arapahoe – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Fremont
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Arapahoe (ang. Arapahoe County) – w stanie Kolorado
Inne:
 Arapahoe – meteoryt.